Владимир Гуревич:
 Гуревич, Владимир Игоревич (род. 1956) — украинский и израильский электротехник.
 Гуревич, Владимир Яковлевич (род. 1959) — украинский шахматист, гроссмейстер (1998).